Brugues, Brugués oder Bruguès ist der Familienname folgender Personen:

 Arnau Brugués Davi (* 1985), spanischer Tennisspieler
 Jean-Louis Bruguès (* 1943), französischer Ordensgeistlicher, Kurienerzbischof